Marcenat (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Marcenat (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia